Assunta De Rossi-Ledesma é uma atriz filipina natural da Itália.

Filmografia

Cinema
 Mourning Girls (2006)
 Pinay Pie (2003)
 Bahid (2002)
 Jologs (2002)
 Kilabot at Kembot (2002)
 Hubog (2001)
 Sisid (2001)
 Red Diaries (2001)
  Baliktaran (2000)
 Tugatog (2000)
 Ikaw Lamang (1999)
 Kanang kanay: Ituro Mo, Itutumba Ko (1999)
 Sumigaw Ka Hanggang Gusto Mo (1999)
 Hangga't Kaya Kong Lumaban (1998)
 Sige Subukan Mo (1998)
 Ibulong Mo sa Diyos 2 (1997)
 Sabi Mo Mahal Mo Ako Wala ng Bawian (1997)

Televisão

Ligações externas

Atores das Filipinas